Nanjirō Echizen (ou Nanjirou Echizen, 越前 南次郎 Echizen Nanjirō) est un des personnages du manga Le Prince du tennis.

Père de Ryōma Echizen, Nanjirō Echizen est un ancien professionnel de tennis qui aurait pu devenir un joueur de renommée mondiale, mais a décidé d'arrêter sa carrière à la naissance de son fils, même s'il n'en dévoile pas clairement les raisons.

Au cours de la série, on le voit garder un temple qui a été confié par un moine. Malgré cela, Nanjirō, plutôt pervers, passe son temps à lire des magazines érotiques, fumer, défier son fils au tennis et le battre à plate couture… Nanjirô a quand même, en 1 an et demi, remporté 37 victoires professionnels grâce à sa Samouraï Zone.

Il a rencontré sa femme, Rinko, lors d'un voyage aux États-Unis fait pour réaliser ses rêves (il a d'ailleurs gagné tous ses tournois). À l'époque, il la considérait juste comme une fille manquant de poitrine, mais finalement il l'a épousé.

Dans le film "Futari no Samurai", on découvre que Nanjirō aurait eu un fil aîné, Ryōga, dont Ryôma ne se souvient plus. Celui-ci vient d'apparaître dans le Manga Shin Prince of Tennis, où on le voit être l'actuel N°4 de l'équipe du Japon.

Personnage de Prince du tennis